Кубок Кремля 2005 года в мужском одиночном разряде проводится в шестнадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Николай Давыденко защищал свой прошлогодний титул, но уступил уже в первом круге.

Посев 

  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Доминик Хрбаты (Первый раунд)
  Михаил Южный (Четвертьфинал)
  Максим Мирный (Четвертьфинал)

<li> Грэг Руседски (Второй раунд)
<li> Николас Кифер (Финал)
<li>' Игорь Андреев (Титул)
<li> Филиппо Воландри (Второй раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2005